«Американский дневник японской девушки» () — роман японского писателя Ёнэдзиро Ногути. Написан на английском языке, впервые опубликован в США. Литературное редактирование романа осуществили Бланш Партингтон (Blanche Partington) и Леони Гилмор (Léonie Gilmour). Роман напечатан в 1901 году в двух номерах журнала «Illustrated Monthly Magazine» с иллюстрациями Генджиро Йото (Genjiro Yeto). В 1902 году роман опубликован отдельной книгой фирмой «New York firm» Фредерика Стокса (Frederick A. Stokes). В 1905 году роман напечатан на японском языке под названием 邦文日本少女の米國日記.

История написания 
Автор романа, японец Ёнэдзиро Ногути (1875—1947), родился в японской префектуре Айти в посёлке Цусима близ города Нагоя (ныне город Цусима). Учился в университете Кэйо, но не закончил его. В 1893 году отправился в США. После двухлетнего скитания по стране устроился работать корреспондентом японского газетного агентства в Сан-Франциско. Первое опубликованное произведение Ногути — сборник произведений на английском языке «Видимое и невидимое» («Seen and unseen»), вышедший в 1896 году.

Некоторое время Ногути жил в пустынном месте в горах, потом в Нью-Йорке. Живя в Америке, Ногути вёл переписку с американским писателем, гомосексуалистом . В 1898 году Ногути задумал написать в форме дневника роман о путешествии по США молодой японской девушки. В 1901 году им был написан роман «Американский дневник японской девушки» («The American Diary of a Japanese Girl»), в этом же году роман был опубликован. Любовная переписка с Стоддардом наталкивала современных исследователей творчества Ногути на мысль, что повествование романа от имени легкомысленной японской девушки является желанием автора отразить в тайном виде свои сексуальные переживания.

Соображения о различии культур и образе жизни американского и японского народов автор изложил в романе через суждения девушки. Сопоставляя материалы биографии писателя и описанную жизнь героини литературоведы обнаружили, что писатель везде извлекал выгоду от своей этнической идентичности. Он также, как и героиня романа, будучи молодым человеком приехал в США, также занимался там торговлей — продавал японские сувениры, но когда вернулся в Японию, то преподносил себя как западник.

Сюжет 
В романе «Американский дневник японской девушки» автор описывает путешествия и жизнь японской девушки Morning Glory в Америке со своим дядей, руководителем горной компании. Путешественники приплыли в Сан-Франциско на пароходе, остановились в отеле «Палас», затем переехали пансион в Ноб Хилл, Сан-Франциско. Morning Glory познакомилась с женой японского консула, занималась торговлей сигарет на окраине китайского квартала в Сан-Франциско.

Путешествия продолжались в Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк. По ходу дела от лица девушки автор в сатирической форме знакомит читателей с образом жизни разных слоев населения США, обычаями и культурой страны. Автор намекает на продолжение, произведения, для чего в конце романа пишет, что главный герой устроился на работу домашней прислугой.

Издания 
Помощь Ёнэдзиро Ногути в редактировании романа «Американский дневник японской девушки» («The American Diary of a Japanese Girl») оказали Леони Гилмор Ёнэдзиро Ногути. Роман был опубликован в 1901 году в двух номерах журнала «Illustrated Monthly Magazine».

Ёнэдзиро Ногути написал продолжение романа под названием The American Letters of a Japanese Parlor-Maid. Однако издание романа застопорилось, поскольку его первая часть плохо продавалась. Публикация романа была отложена автором до возвращения в 1904 году в Японию. В 1904 году в Токио издатель Fuzanbo напечатал Американский Дневник японской девушки с редакторским примечанием. В 1905 году было издано продолжение книги под названием The American Letters of a Japanese Parlor-Maid  с предисловием Цубоути Сёё.

В 1905 году роман был напечатан на японском языке под названием 邦文日本少女の米國日記. В 1912 году «Американский дневник» был издан с фронтисписом в стиле укиё-э художника Eiho Hirezaki.

В 2007 году «Американский дневник японской девушки» был переиздан в издательстве Temple University Press.

Критика 
В печати Японии и США долгое время продолжалось обсуждение романа. Дэвид Эвик (университет Чуо), считал, что ценность творчества Ёнэдзиро Ногути заключается в налаживании межкультурных и литературных связей между Японией и Соединенными Штатами, между Японией и Великобританией, а его роман «Американский дневник японской девушки» представляет собой историю культуры США с точки зрения японца.

Отзывы на роман публиковались в американской и японской прессе: «Нью-Йорк таймс», «Japan Times», «The Asian Review of Books on the Web», ForeWord, «The American Book Review» и др. Историк литературы Кэтрин Халверсон считал, что героиня произведения является антифеминисткой, критик Маркс — что героиня является «неутомимой противницей гендерных стереотипов», в Temple University Press писали, что роман является
«новаторским произведением азиатско-американской фантастики». Отмечалось также поверхностное знание автором американской культуры.

Литература 
 Долин А. А. Новая японская поэзия. — М.: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1990. — По именному указателю. — ISBN 5-02-016533-6.
 Norimasa Morita, «Yone Noguchi (1875—1947)» in Britain and Japan: Biographical Portraits, v. 8, ed. Hugh Cortazzi (Folkstone, Kent: Global Oriental, 2013).
 Duus, Masayo (2004). The Life of Isamu Noguchi: Journey without Borders. Princeton University Press. ISBN 978-0691127828.
 Sueyoshi, Amy (2012). Queer Compulsions: Race, Nation, and Sexuality in the Affairs of Yone Noguchi. Honolulu: University of Hawaii Press. ISBN 978-0824834975.
 The American Diary of a Japanese Girl — Scholar’s Choice Edition. 2015. ISBN10 1296198308.
 Donald Richie, "The Man Behind the Woman, " Japan Times, 22 Apr. 2007, p. 11.
 Todd Shimoda, "The American Diary of a Japanese Girl, " The Asian Review of Books, 21 June 2007.
 Peter Skinner, "Almost Missed — Bravura Breakfasts . . . Power People . . . and a Demure Critic, " ForeWord Magazine, Sept./Oct. 2007, p. 59.
 David Galef, The American Book Review, Nov.-Dec. 2007.
 Yone Noguchi, The American Diary of a Japanese Girl, An Annotated Edition, Edward Marx and Laura E. Franey, eds. (Philadelphia: Temple University Press, 2007): vi, xi, xii, xviii, 149; Cathryn Halverson, "‘Typical Tokio Smile’: Bad American Books and Bewitching Japanese Girls, " Arizona Quarterly 63:1 (Spring 2007): 72.

Примечания

Ссылки 
 Американский дневник японской девушки (полный текст)
 The American Diary of a Japanese Girl
 Laura E. Franey. Предисловие к роману «Американский дневник японской девушки» 
 Amerasia Journal 37:2 (2011): 2-27. Amerasia Journal 37:2 (2011): 2-27

Литература Японии
Романы США